Theodor-Storm-Schule steht für:
 Theodor-Storm-Schule Husum, Gymnasium in Husum
 Theodor-Storm-Schule (Lehe), ehemalige Schule in Bremerhaven
 Theodor-Storm-Schule (Bad Oldesloe)
 Theodor-Storm-Schule (Bad Segeberg)
 Theodor-Storm-Schule (Wedel)
 Theodor-Storm-Schule (Heiligenhafen)
 Theodor-Storm-Gemeinschaftsschule in Kiel
 Theodor Storm Dörfergemeinschaftsschule in Todenbüttel
 Theodor-Storm-Schule in Hanerau-Hademarschen (Realschule)
 Theodor-Storm-Schule (Hohn)